Mostene ist:

 Mostene (Lydien), eine antike Stadt in Lydien
 Titularbistum Mostene, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum